И́варс А́вгустович Я́нсонс (, 1932—1990) — заслуженный работник сельского хозяйства Латвийской ССР; председатель колхоза «Узвара» Бауского района.

За образцовое выполнение заданий по увеличению производства и продажи государству зерна, сахарной свеклы и других сельскохозяйственных продуктов в 1981 году указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 марта 1982 года присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Примечания

Литература 
 С. Князева. Герои одиннадцатой пятилетки: летопись трудовой славы, 1981—1985. — Том 2, М., Экономика, 1982. — С. 143—144
 Некролог

Ссылки 
 
 Ivars Jansons

Заслуженные работники сельского хозяйства Латвийской ССР
Герои Социалистического Труда в Латвии
Председатели колхозов